Un uomo da bruciare – film del 1962 diretto dai fratelli Taviani  
 Un uomo da bruciare – singolo di Renato Zero tratto dall'album Trapezio del 1976